Spudich ist der Familienname folgender Personen:

 James A. Spudich (* 1942), US-amerikanischer Biochemiker
 John L. Spudich (* 1945), US-amerikanischer Biochemiker